

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Victory – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Victory – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Victory – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Essex

Gminy 
 Victory (ang. Victory Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Guthrie
 Victory (ang. Victory Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mason
 Victory (ang. Victory Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lake of the Woods
 Victory (ang. Victory Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Victory (ang. Victory Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Venango
 Victory (ang. Victory Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Essex

Statki 
 Victory – statek
 Victory – żaglowiec
 USS Victory
 Korwety rakietowe typu Victory

Muzyka 
 Victory – album The Jacksons
 Victory – album zespołu Modern Talking
 Victory – album DJ Khaled
 Victory – album irlandzkiego zespołu Jedward
 Victory – utwór wytworni muzycznej Two Steps From Hell

Pozostałe 
 Victory Class Star Destroyer – statek kosmiczny w świecie Gwiezdnych Wojen
 Victory – amerykański niemy melodramat z 1919 roku
 Victory Motorcycles – amerykański producent motocykli

Zobacz też 
 Pistolet Victory MC5